Документальные фильмы про Аркадия Райкина:

 Аркадий Райкин (фильм, 1967) — фильм Василия Катаняна.
 Аркадий Райкин (фильм, 1975) — документальный фильм Марины Голдовской о творчестве А. И. Райкина